Lemonade:

Lemonade (альбом) — альбом американской певицы Бейонсе.
Lemonade — сингл румынской певицы Александры Стан.

См. также 
 Lemonade Tycoon (серия игр)